Dispersie (natuurkunde), onder andere kleurschifting
 Akoestische dispersie
 Dispersie (geologie)
 Dispersie (dieren)
 Dispersie (mengsel), een mengsel waarbij een stof fijn verdeeld is in een andere stof
 Dispersie (massatransport)
 Londonkrachten, ook wel dispersiekrachten genoemd